Винченцо Черулли ( ( — ) — итальянский астроном и математик, первооткрыватель астероидов, который работал в обсерватории Коллурания, где 2 октября 1910 года им был обнаружен крупный астероид (704) Интерамния.

Биография 
Родился в Терамо, окончил физический факультет Римского университета в 1881, после чего четыре года стажировался в качестве наблюдателя в Германии в обсерваториях Бонна и Берлина. После возвращения в Италию работал волонтёром в обсерватории Колледжо Романо, где он составил с Элиа Миллозевиком каталог 1291 звёзд.

В 1890 основал в Терамо частную обсерватории, которую назвал «Астрономическая обсерватория Коллурания». Обсерватория была оснащена рефрактором Кука с 40-см апертурой.
Черулли на протяжении всей жизни вёл наблюдения в этой обсерватории. Наблюдал двойные звёзды, астероиды, занимался вычислением орбит малых планет, подтвердил медленное вращение Венеры вокруг своей оси. Одним из первых стал широко использовать фотографию в астрономических исследованиях.

Активно наблюдал Марс и был противником теории каналов Марса, считая их оптической иллюзией. Был членом многих международных организаций и президентом Итальянского астрономического общества.

В знак признания его заслуг в честь него был назван кратер на Марсе и один из астероидов (366) Винчентина.

Публикации 
 Marte nel 1896-97, con tre tavole, Collurania, Teramo, 1898.
 Nuove osservazioni di Marte. Saggio di una interpreatazione ottica delle sensazioni aeroscopiche, Roma, Unione tip. coop., 1900.
 Proposta di un catalogo stellare intieramente fondato sulla fotografia, in «Memorie della società degli Spettroscopisiti italiani», Roma, vol. XXXVI, 1907.

Примечания

Литература 
 
 Менторе Мадджини, Vincenzo Cerulli, in «Memorie della Società astronomica italiana», 1927, n. 2;
 Рафаэле Аурини, Cerulli Vincenzo, in Dizionario bibliografico della gente d’Abruzzo, vol. III, Teramo, Ars et Labor, 1958; e in Nuova edizione, Colledara, Teramo, Andromeda editrice, 2002, vol. II;

Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Италии
Первооткрыватели астероидов